Ligamentum collaterale (lat. für Seitenband) oder Kollateralband bezeichnet in der Anatomie ein Band, das seitlich ein Gelenk überbrückt und damit die Beweglichkeit des Gelenks in der Transversalebene einschränkt. Kollateralbänder sind an allen Gliedmaßengelenken mit Ausnahme des Schulter- und Hüftgelenks ausgebildet. Sie kommen stets paarig an der Innen- (lat. Ligamentum collaterale mediale; dt. Innenband) und Außenseite (lat. Ligamentum collaterale laterale; dt. Außenband) des Gelenks vor.

Literatur 
Franz-Viktor Salomon, Hans Geyer und Uwe Gille (Hrsg.): Anatomie für die Tiermedizin. Enke Stuttgart. 2. erw. Aufl. 2008. ISBN 978-3-8304-1075-1

Siehe auch 
 Bänder des Handgelenks
 Bänder des Ellenbogengelenks
 Bänder des Kniegelenks
 Bänder des Sprunggelenks

Gelenk
Collaterale